Física:
 Acústica, branca de la física que estudia el so, els infrasons i l'ultrasò
 Acústica arquitectònica, branca de l'acústica aplicada a l'arquitectura
 Acústica musical, branca de l'acústica especialitzada en la física de la música i l'audició musical
 Música:
 Música acústica, música que solament o primordialment utilitza instruments que produeixen sons d'una manera acústica
 Guitarra acústica, tipus de guitarra
 Baix acústic, tipus de baix
 Festival Acústica Figueres, un festival de música de Figueres